Ola — coreografia realizada por espectadores de um evento

Geografia
Ola (Arkansas) — cidade norte-americana
Ola Oluwa — área de governo local da Nigéria
Iochkar-Ola — capital da República de Mari El, Rússia

Pessoas
Ola Toivonen — futebolista sueco
Ola By Rise — futebolista norueguês

Desambiguações de topônimos
Desambiguações de prenomes